Marlene Mathews-Willard (Australia, 14 de julio de 1934) fue una atleta australiana, especializada en las pruebas de 100 m y 200 m en las que llegó a ser subcampeona olímpica en 1956.

Carrera deportiva

En los JJ. OO. de Melbourne 1956 ganó la medalla de plata en los 100 metros, con un tiempo de 11.7s, llegando a meta tras su paisana australiana Betty Cuthbert (oro con 11.5 segundos) y la alemana Christa Stubnick (bronce con 11.7s).

También ganó el bronce en los 200 metros, con un tiempo de 23.8 segundos, de nuevo llegando a meta tras su paisana australiana Betty Cuthbert (oro con 23.4 segundos que igualaba el récord olímpico) y la alemana Christa Stubnick (bronce con 23.7s).

Referencias

Atletas de Australia
Medallistas olímpicos de atletismo
Nacidos en Sídney